Slovo Teplice znamená termální pramen, přeneseně lázně a vyskytuje se jako místní jméno.

sídla v Česku
 Teplice – město v okrese Teplice
 Teplice (zámek) – zámek v tomto městě
 Teplice nad Bečvou – obec v okrese Přerov
 Teplice nad Metují – město v okrese Náchod
 Dolní Teplice – část města Teplice nad Metují
 Horní Teplice – část města Teplice nad Metují
 Nová Teplice – základní sídelní jednotka obce Chyše v okres Karlovy Vary
 Vernířovice, dříve Šumperská Teplice – obec v okrese Šumperk

sídla na Slovensku
 Gemerské Teplice – obec v okrese Revúca
 Rajecké Teplice – město v okrese Žilina
 Sklené Teplice – obec v okrese Žiar nad Hronom
 Trenčianske Teplice – město v okrese Trenčín
 Turčianske Teplice – město v okrese Turčianske Teplice

vodní toky
 Teplice (potok) – pramenící v Pěčíně a ústící v Kunvaldu do Rokytenky

podobné názvy v jiných jazycích
 Teplica (přítok Myjavy) – přítok řeky Myjavy na Slovensku
 Teplica (přítok Turce) – přítok řeky Turiec na Slovensku
 Spišská Teplica – obec v okrese Poprad na Slovensku
 Cieplice Śląskie-Zdrój (Slezské Teplice, Bad Warmbrunn) – část města Jelení Hora v Dolnoslezském vojvodství v Polsku
 Topliţa – město v župě Harghita v Sedmihradsku v Rumunsku
 Toplice (rozcestník) - více míst

Externí odkazy